

Forme AYA 

AYA peut faire référence à :
 .

Forme Aya 

Aya est un mot arabe désignant un verset du Coran. Ce mot signifie originellement « signe » ou « miracle ». Il en a été tiré un prénom arabe.

Prénom 
 Aya, un prénom akan, arabe, japonais ou hébreu ;
 Aya, reine de la  égyptienne.

Patronyme 
 Aliou Aya, un homme politique malien.

Titre d'œuvre 
 Aya, téléfilm de Henri Duparc sorti en 1984 ;
 Aya, album d'Aya Nakamura sorti en 2020 ;
 Aya, film de Simon Coulibaly Gillard sorti en 2021 ;
 Aya de Yopougon, bandes dessinées de Marguerite Abouet, illustrées par Clément Oubrerie (2005-2022).

Toponyme 
 Aya, une municipalité japonaise de la préfecture de Miyazaki.

Autres 
 Aya, la parèdre du dieu solaire mésopotamien Utu/Shamash ;
 Aya, le nom d'un clan coréen immigré au Japon de l'époque de Nara et de l'époque de Heian, dont Sakanoue no Tamuramaro est issu ;
 Aya, une chanteuse auteur-compositeur-interprète japonaise.

Voir aussi